Hiort bezeichnet:

 Barbro Hiort af Ornäs (1921–2015), schwedische Schauspielerin 
 den gälischen Namen der Inselgruppe St. Kilda (Schottland)